USPV est un sigle pour :
 US Pont-de-Roide Vermondans ;
 USP V, baie de stockage Hitachi Universal Storage Platform.